Савінья́к-де-Нонтро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 130 км на північний схід від Бордо, 40 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 182,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Савіньяк-де-Нонтрон на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньяк-де-Нонтрон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньяк-де-Нонтрон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньяк-де-Нонтрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньяк-де-Нонтрон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь